Знаки почтовой оплаты Украины (2018) — перечень (каталог) знаков почтовой оплаты (почтовых марок), введённых в обращение почтой Украины в 2018 году.

В 2018 году было выпущено 90 почтовых марок, в том числе 89 памятных (коммеморативных) почтовых марок и одна стандартная марка девятого выпуска с литерным индексом «D» вместо номинала. Тематика коммеморативных марок охватывала юбилеи выдающихся деятелей культуры, памятники архитектуры Украины, знаменательные даты, виды представителей фауны и флоры и другие сюжеты. В обращение поступили марки номиналом от 5,0 до 15,00 гривны, а также марки с литерным номиналом «D», «V», «W», «Z».

Почтовые марки были напечатаны государственным предприятием «Полиграфический комбинат Украина».

Список коммеморативных (памятных) марок 

Порядок следования элементов в таблице соответствует номеру по каталогу марок Украины на официальном сайте Укрпочты ().

Девятый выпуск стандартных марок 

В 2018 году продолжен девятый (2017—) выпуск стандартных марок независимой Украины: в обращение поступили знаки почтовой оплаты литерным номиналом: «D», который соответствует заранее указанному Укрпочтой тарифу на пересылку корреспонденции, а также эквивалентен определённой сумме в гривнях или долларах США, стоимость для продажи последних рассчитывается по курсу НБУ.

Порядок следования элементов в таблице соответствует номеру по каталогу марок Украины на официальном сайте Укрпочты (), в скобках приведены номера по каталогу «Михель».

Конверты первого дня

Комментарии

Примечания

Ссылки 

 

Появились в 2018 году на Украине